Světlá může být:
 obce
 Světlá, též Světlá u Šebetova nebo Světlá u Boskovic – obec v okrese Blansko
 Světlá nad Sázavou – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Světlá pod Ještědem – obec v okrese Liberec
 Světlá Hora – obec v okrese Bruntál
 Zwettl – město (české exonymum je Světlá) v Dolních Rakousích, nedaleko českých hranic

 části obcí
 Světlá (Hartmanice), též Světlá u Hartmanic – část města Hartmanice v okrese Klatovy
 Světlá (Lhota pod Hořičkami), též Světlá u Hořiček – část obce Lhota pod Hořičkami v okrese Náchod
 Světlá (Louňovice pod Blaníkem), též Světlá pod Blaníkem – část obce Louňovice pod Blaníkem v okrese Benešov
 Světlá (Slaná) – část obce Slaná v okrese Semily
 Světlá (Studená), též Světlá pod Javořicí – část obce Studená v okrese Jindřichův Hradec
 Světlá (Světlá Hora), též Světlá ve Slezsku – část obce Světlá Hora v okrese Bruntál
 Světlá (Žďár nad Orlicí) – část obce Žďár nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Dolní Světlá (Pojbuky) – část obce Pojbuky v okrese Tábor
 Dolní Světlá (Mařenice), též Dolní Světlá pod Luží – část obce Mařenice v okrese Česká Lípa
 Horní Světlá (Mařenice), též Horní Světlá pod Luží – část obce Mařenice v okrese Česká Lípa
 Horní Světlá (Bradáčov), též Horní Světlá u Bradáčova – část obce Bradáčov v okrese Tábor

 horopisné jméno
 Světlá (Krkonoše) – hora (1244 m n. m.) v Krkonoších, nad Janskými Lázněmi

 vodstvo
 Světlá (přítok Große Mühl) (Zwettlbach) - levostranný přítok Große Mühl v okrese Český Krumlov a v Rakousku
 Světlá (přítok Studené Vltavy) (hčp 1-06-01-045) – pravostranný přítok Studené Vltavy

 chráněné území
 Světlá (přírodní rezervace) na Šumavě

 české příjmení
 Karolina Světlá (1830–1899) – česká spisovatelka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení